Čen-jüan může být:

 Čen-jüan (Jün-nan) – autonomní okres v městské prefektuře Pchu-er v čínské provincii Jün-nan;
 Čen-jüan (Kan-su) – okres v městské prefektuře Čching-jang v čínské provincii Kan-su;
 Čen-jüan (Kuej-čou) – okres v autonomním kraji Čchien-tung-nan v čínské provincii Kuej-čou.